Francesco Sbano – giornalista, fotografo, produttore discografico, scrittore e regista italiano
 Luigi Sbano – avvocato, politico e giornalista italiano
 Rosario Sbano – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano